Azacá Medé
 Azacá Trovão